Hesperotettix är ett släkte av insekter. Hesperotettix ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Hesperotettix